Усманское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Усманское сельское поселение — в составе Чебулинского района

См. также 
Существуют два поселения в Воронежской области в составе Новоусманского района:
 Усманское 1-е сельское поселение
 Усманское 2-е сельское поселение